Апертура 1991 () — первая половина 62-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1991/92 на rsssf.com

1991
Аргентина
1991 год в Аргентине